Moussa Diallo ist der Name folgender Personen:

* Moussa Diallo (Musiker) (* 1980), senegalesischer Musiker 
 Moussa Diallo (Fußballspieler, 1985) (* 1985), malischer Fußballspieler 
 Moussa Diallo (Fußballspieler, 1990) (* 1990), senegalesisch-belgischer Fußballspieler 
 Moussa Diallo (Fußballspieler, 1997) (* 1997), französischer Fußballspieler